Bidasoa-Txingudi est une région transfrontalière formée par les communes d’Hondarribia et Irun, dans la Communauté Autonome Basque, et Hendaye, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Liens externes 
 Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi

Pays basque
Territoire transfrontalier